Zkratka EPR může být:
 evropský tlakovodní reaktor
 evropský platební rozkaz
 elektronová paramagnetická rezonance